

Алфорд — місто, штат Флорида
 Алфорд — місто, штат Массачусетс